Петер Корда () е бивш чешки професионален състезател по тенис. Роден е на 23 януари 1968 година в Прага. Живее в Монте Карло, Монако. През 1984 година, на 16 години, става юношески шампион на Чехословакия. Той е победител в Открития шампионат на Австралия през 1998 година, както и на Купата на големия шлем през 1993 година. Най-високата позиция, която е заемал в ранглистата е номер две.

Вижте също 
 Списък на тенисисти, замесени в допинг скандали

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Чешки тенисисти
Чехословашки тенисисти
Родени в Прага